Апостолы
 Апостол Филипп — один из 12 апостолов Иисуса Христа.
 Апостол Филипп (от 70) — один из 70 апостолов Иисуса Христа.
Митрополиты Московские и всея Руси
 Филипп I (ум. 1473) — митрополит Московский и всея Руси, канонизирован в 1652 году.
 Филипп II (1507—1569) — митрополит Московский и всея Руси, канонизирован в 1652 году.
Преподобные
 Филипп Рабангский (ум. 1457) — святой Русской церкви, почитается в лике преподобных.